Баралья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Анкарес. Занимает площадь 146,00 км². Население — 2916 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго